Thomas Metcalfe ist der Name folgender Personen:

* Thomas Metcalfe (Höfling) (vor 1460–nach 1486), englischer Höfling und Chancellor of the Duchy of Lancaster
 Thomas Metcalfe (Politiker) (1780–1855), amerikanischer Politiker (Kentucky)
 Thomas Metcalfe, 4. Baronet (1795–1853), britischer Kolonialist